Ку́рдюг — посёлок в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Шольского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шольский сельсовет.

Расположен при впадении реки Курдюжка в Копсарку. Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска составляет 139 км, до центра муниципального образования села Зубово — 29 км. Ближайший населённый пункт — деревня Таршинская.

Население по данным переписи 2002 года — 1 человек.

Известные уроженцы 
На лесопильном заводе в Курдюге 2(14) мая 1861 года родился известный русский террорист, член партии «Народная воля», один из участников покушения на российского императора Александра II — Николай Иванович Рысаков.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области
 Зона воды: в поисках заброшенной тюрьмы
 Зона выживания
 Экспедиция в Курдюг

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)